Línea 157 puede referirse a:

 Línea 157 de autobuses de Madrid.
 Línea 157C de autobuses de Madrid.
 Línea 157 de ómnibus de Montevideo.